Ondras steht für:

 Ondraszek
 Saint-Ondras in Kanton Virieu

Ondráš ist der Familienname folgender Personen:

 Marcel Ondráš (* 1985), slowakischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ondrus